hrabstwo Phillips (ang. Phillips County) w USA, w stanie Arkansas
 hrabstwo Phillips (ang. Phillips County) w USA, w stanie Kolorado
 hrabstwo Phillips (ang. Phillips County) w USA, w stanie Kansas
 hrabstwo Phillips (ang. Phillips County) w USA, w stanie Montana

fr:Phillips#Toponyme